Michely ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Michely (* 1959), luxemburgischer Radrennfahrer
 Peter Michely (1888–1950), deutscher Politiker und Landrat